Espora puede referirse a:

Biología:
Espora, una célula reproductora 
Endospora, una forma inactiva de las bacterias;

Personas:
Tomás Espora, coronel de la Armada Argentina;

Lugares:
Villa Espora, localidad del partido de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Estrecho Espora, nombre dado en Argentina al estrecho Inglés en las islas Shetland del Sur.

Construcciones:
Estación Espora, estación de ferrocarril ubicada en el Partido de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, Argentina;
Museo Tomás Espora, museo que funciona en lo que fue la residencia de este conocido comandante de la Armada Argentina;
Aeropuerto Comandante Espora, cercano a la ciudad de Bahía Blanca, Argentina.